Нова-Мутун ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу. Составная часть мезорегиона Север штата Мату-Гроссу. Входит в экономико-статистический  микрорегион Алту-Телис-Пирис. Население составляет 19 178 человек на 2006 год. Занимает площадь 9 537,923 км². Плотность населения — 2,0 чел./км².

История
Город основан 4 июля 1988 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 400.770.453,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 24.110,84 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,801 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Мату-Гросу